Цгутинг:

 Цгутинг — город в Лесото, административный центр одноимённого района.
 Цгутинг — один из десяти районов Лесото.